Любо́вь Петро́вна Ра́дина (1838, Санкт-Петербург — 9 марта 1917, Петроград) — артистка балета императорской труппы.

Биография 
Любовь Радина родилась в Петербурге в семье драматического актёра Петербургского отделения императорских театров П. Д. Радина 14 февраля 1838 года . Старшая сестра Софья Петровна Радина (1830—1870), была тоже балериной, характерной танцовщицей, оставила сцену в возрасте 22 лет.

Любовь Петровна с самого детства была окружена артистической обстановкой. Как и многие дети из артистических семей, она тоже видела себя только на сцене. Поступила в Петербургское театральное училище, балетное отделение. Среди её педагогов были известные французские танцовщики, преподававшие в России, Пьер Фредерик Малавернь (по сценическому псевдониму Фредерик), Э. Гюге.

По окончании училища была принята в Петербургскую императорскую балетную труппу, успешно дебютировав в 1855 году в главной партии балета «Армида», заменив блиставшую в этой роли Фанни Черрито.

На сцене императорского театра она проработала тридцать лет, с 1855 до 1885 года.

Она сразу получила известность и одобрение театральной критики и как классическая танцовщица, и как исполнительница мимических ролей. В течение десяти лет, 1870—1880 гг., Любовь Радина была ведущей исполнительницей характерных танцев. Критика отмечала: «Выдающийся успех имела в танцах характерных, требующих огня и увлечения, но отличалась и в мимических ролях», «Исполняла классические партии, требовавшие серьёзной техники и мимической игры… Критика высоко оценивала также её исполнение танцев в балетах».

Закончила свою артистическую карьеру в 1885 году.

Репертуар 
 на сцене Большого (Каменного) театра
  — «Армида»
 Сатанилла, «Сатанилла, или Любовь и ад» 
  — Гюльнара, Корсар, балетмейстер Жюль Перро 
  — ?, «Пакеретта», балетмейстер Артур Сен-Леон
  — «Сирота Теолинда, или Дух долины», балетмейстер Артур Сен-Леон
  — Рамзея, «Дочь фараона», балетмейстер Мариус Петипа
  — ?, «Конёк-горбунок», балетмейстер Артур Сен-Леон 
 Катарина, «Катарина, дочь разбойника» 
 Мирта, «Жизель» 
 На сцене Мариинского театра
  — испанская шикка*, «Дон Кихот», балетмейстер Мариус Петипа 
  — мавританский танец*, «Камарго», балетмейстер Мариус Петипа 
  — малабарская пляска*, «Бабочка», балетмейстер Мариус Петипа 
  — вакхический танец* «Приключения Пелея», балетмейстер Мариус Петипа
 1876 — праздничный дивертисмент*, «Кузнец Вакула» П. И. Чайковского (вместе с Матильдой Мадаевой, Марией Амосовой, Павлом Гердтом, Львом Ивановым, Александром Пишо и Феликсом Кшесинским)
 23 января  — индусский танец* «Баядерка», балетмейстер Мариус Петипа (вместе с Феликсом Кшесинским и Александром Пишо)
  — черногорский танец*, «Роксана, краса Черногории», балетмейстер Мариус Петипа 
  — чардаш*, «Дева Дуная», балетмейстер Мариус Петипа 
  — абиссинский танец*, «Зорайя», балетмейстер Мариус Петипа 
 Рамис, «Кипрская статуя» 
 Казачка, «Ночь и день»
 лезгинка, опера «Руслан и Людмила», балетмейстер Александр Богданов
(*) — первая исполнительница

Литература 
 Плещеев А., «Наш балет (1673—1899). Балет в России до начала XIX столетия». 2 изд., СПб. 1W9
 Вазем Е., «Записки балерины Санкт-Петербургского Большого театра. 1867—1884», Л.-М., 1937; Переиздание: «Планета Музыки», Санкт-Петербург, 2009, ISBN 978-5-8114-0993-8
 Красовская В. М., Русский балетный театр второй половины XIX в. Л.-М., 1963

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия балета (страница 45) // автор статьи Т. Е. Кузовлева
 Национальная историческая энциклопедия

Артисты балета Российской империи
Характерные танцовщики Мариинского театра